Göljarydsgölen kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Göljarydsgölen (Almesåkra socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 
Göljarydsgölen (Bälaryds socken, Småland), sjö i Aneby kommun, 
Göljarydsgölen (Norra Solberga socken, Småland), sjö i Nässjö kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn